Первенство России по хоккею с мячом среди команд первой лиги 1995/1996 прошло с 25 ноября 1995 по 10 марта 1996 года. 23 команды были разделены на 3 группы.

Первая группа

 Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6.
 С «Урана» за неявки было снято 6 очков.
 «Лесопильщик» (Архангельск) после 12 игр снялся с соревнований. Его результаты с другими командами в итоговой таблице не учтены.

Вторая группа

Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6.

Третья группа

Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6.
За неявки было снято с «Металлурга» 24 очка, с «Енисея» − 2 − 18, с «Энергии» и «Лесохимика» − по 12 очков.

Финал
В финале, прошедшем в Казани со 2 по 9 марта 1996 года, по две лучшие команды от каждой группы, оспаривали два места в высшей лиге.

По результатам турнира право выступать в высшей лиге получили «Ракета» (Казань) и «Спартак» (Павлово-на-Оке), однако впоследствии «Спартак» (Павлово-на-Оке) отказался от повышения в классе.

 «Ракета» (Казань) (18 игроков): Дмитрий Сергеев, Андрей Сорокин — Евгений Пискунов, Андрей Афанасьев (19), Владимир Киселев (45), Леонид Ашихмин (26), Денис Тихонов, Александр Мартьянов (21), Юрий Мартьянов (18), Алексей Амбурцев (12), Владислав Братцев (11), Сергей Я. Харитонов (13), Александр Патяшин (22), Алексей Борисов (3), Андрей Илюхин (1), Юрий Князев (2), Юрий Шалкин (1), Стас Мишанин (1). В скобках забитые мячи. Главный тренер − Олег Анварович Севрюгин, тренер − Владимир Дмитриевич Басов.
 «Спартак» (Павлово-на-Оке) (26 игроков): А. Лобачев (25), Максим Юмин (22), Александр Господчиков (7) — Т. Игнатенков (29; 30), Геннадий Ионов (29), С. Киценко (29), Д. Лазицкий (29; 24), Дмитрий Лютов (29; 9), О. Потехин (29; 19), С. Родин (29), А. Сафиуллин (28; 1), А. Терехов (28; 6), А. Городилов (27; 31), И. Пьянов (26; 4, О. Хованский (26; 8), А. Карагаичев (24; 11), Александр Привалов (20; 3), А. Шкарин (19), Н. Горелов (15; 3), И. Мурашов (14), Р. Куклев (6), О. Сазанов (6), А. Сорогин (4), А. Береснев (3), А. Трефилов (2), Д. Тугаринов (2; 1). Главный тренер − В. А. Лазицкий.

См. также 
 Чемпионат России по хоккею с мячом 1995/1996

Ссылки 
 Федерация хоккея с мячом России 
 

Первенство России по хоккею с мячом среди команд высшей лиги
1995 год в хоккее с мячом
Чемпионаты России в 1995 году
1996 год в хоккее с мячом
Чемпионаты России в 1996 году